Доминово () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сьрёдский повят, Великопольское воеводство. Население — 2882 человека (на 2008 год).

Сельские округа 
 Бискупице
 Божеево
 Буковы-Ляс
 Хлапово
 Доминово
 Дзержница
 Габлин
 Геч
 Каролево
 Копашице
 Мечиславово
 Мужиново-Косцельне
 Новоево
 Ожешково
 Посвентне
 Русиборек
 Русибуж
 Сабащево
 Зберки

Прочие поселения 
 Анджейполе
 Багрово
 Гродзищко
 Яново
 Маряново
 Михалово
 Шрапки
 Выславице

Соседние гмины 
 Гмина Костшин
 Гмина Милослав
 Гмина Некля
 Гмина Сьрода-Велькопольска
 Гмина Вжесня

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства